Джованни Франческо Фара (;  , Сассари — , Боза) — выдающийся сардинский , , , гуманист XVI века, священнослужитель, епископ Бозы. Доктор обоих прав. Считается «отцом истории Сардинии».

Биография 
Родился в знатной семье города Бозы. Его отец был солиситором.
Начальное образование получил на Сардинии, затем переехал в Пизу. Изучал право и философию в Королевском испанском колледже (Collegio di Spagna) в Болонье. Слушал лекции известного историка Камилло Порцио. Вернувшись в Пизу, в 1567 году получил степень доктора обоих прав. В том же году опубликовал во Флоренции трактат De essentia infantis на латыни, единственную работу, сохранившуюся до сегодняшнего дня. 

Собирал информацию для своих трудов в Пизе, Флоренции, Болонье и Риме . 

В 1568 году вернулся в Сассари, где стал протоиереем местной церкви. 
Позже, занимал важные церковные должности, в 1591 году был назначен епископом Бозы.

Умер в том же году.

Его большая библиотека была подарена Университету Кальяри.

Избранные труды 
 Tractatus de essentia infantis, proximi infantiae et proximi pubertatis (1567)
 De rebus sardois (4 тома, первое изд. в 1580 году, остальные в 1835 году)
 De corographia Sardiniae (опубликовано в XIX веке)

Примечания

Ссылки 
 Fara, Giovanni Francesco
 Fara, Giovanni Francesco

Гуманисты Италии
Доктора обоих прав
Епископы Италии
Персоналии:Сардиния
Умершие на Сардинии